Гура-Свентей-Малгожаты () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ленчицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 4677 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Амброжев
 Богданьчев
 Брыски
 Брыски-Колёня
 Чарнополе
 Гура-Свентей-Малгожаты
 Каршнице
 Косин
 Марынки
 Ментлев
 Моракув
 Новы-Гай
 Оршевице
 Подгужице
 Рогулице
 Слуги
 Ставы
 Тум
 Виташевице
 Загай

Прочие поселения 
 Гай
 Глупеев
 Янув
 Констанцин
 Косёрув
 Квяткувек
 Ленткув
 Мацеюв
 Мерчин
 Стары-Гай

Соседние гмины 
 Гмина Кшижанув
 Гмина Ленчица
 Ленчица
 Озоркув
 Гмина Пёнтек
 Гмина Витоня

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства